Le terme KCAS peut renvoyer à :

 Knots Calibrated Air Speed, soit la « vitesse air corrigée » exprimée en nœuds.